Chiesa di Santa Maria di Castello a Alessandria
 Chiesa di Santa Maria di Castello a Genova.
 Chiesa di Santa Maria di Castello a Udine.
 Chiesa di Santa Maria del Castello a Semione.

Pagine correlate 
 Chiesa di Santa Maria in Castello